MIFF est un acronyme qui peut faire référence à :

Festivals 
  (Maine International Film Festival)
 Festival international du film de Mascate (Muscat International Film Festival)
 Festival international du film de Melbourne (Melbourne International Film Festival)
 Festival international du film de Miami (Miami International Film Festival)
  (Milan International Film Festival)
 Festival international du film de Moscou (Moscow International Film Festival)
 Festival international du film de Mumbai (Mumbai International Film Festival)